Toponímia:
 Havana (Dakota del Nord), població dels Estats Units a l'estat de Dakota del Nord 
 Havana (Florida), població dels Estats Units a l'estat de Florida
 Havana (Illinois), població dels Estats Units a l'estat d'Illinois
 Havana (Kansas), població dels Estats Units a l'estat de Kansas
 Havana (Texas), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Texas
 L'Havana, capital de la República de Cuba, principal port i centre econòmic i cultural
 Catedral de l'Havana, temple catòlic declarat Patrimoni de la Humanitat  
 Ciutat vella de l'Havana, centre de la ciutat de l'Havana  
 Miscel·lània:
 Havana (pel·lícula), pel·lícula estatunidenca dirigida per Sydney Pollack, estrenada el 1991
 Havana (conill), raça de conill desenvolupada als Països Baixos el 1898 
 Havana Club, marca de rom cubà que es fabrica a Santa Cruz del Norte
 Batalla de l'Havana, escaramussa marítima lliurada entre una flota britànica dirigida per Charles Knowles i una altra espanyola d'Andrés Reggio el 1748
 Biennal de l'Havana, mostra d'art contemporani fundada el 1984  
 Festival Internacional del Nou Cinema Llatinoamericà de l'Havana, festival de cinema creat el 1979
 Síndrome de l'Havana, síndrome física mèdicament inexplicada  
 Universitat de l'Havana, institució educativa superior pública de Cuba